Равна може да се односи на:

 Равна (Књажевац), насеље у општини Књажевац, Република Србија
 Равна (Јабланица), насеље у општини Јабланица, Федерација БиХ, БиХ
 Равна (Маглај), насеље у општини Маглај, Федерација БиХ, БиХ
 Равна, археолошки локалитет код Бољетина, Град Мајданпек